Sue Scanlon is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door actrice Nicholle Tom. Sue was in vier afleveringen uit het derde seizoen te zien.

Verhaallijn

Sue werd geïntroduceerd in de serie als een eerstejaars die wordt begeleid door Brenda Walsh. Ze lijkt een brave tiener, maar groeit al snel uit tot een wilde en rebelse jongedame die dolgraag met jongens flirt.

Brenda wijt haar gedrag aan het feit dat haar oudere broer Scott Scanlon onlangs is overleden. Zij raakt ondertussen diep onder de indruk van David Silver, door zijn carrière in de muziek. Hij heeft echter een relatie met Donna Martin en wijst Sue af.

Door haar rebelse houding op school begint Sue slecht te presteren op school en moet nablijven bij haar leraar Gil Meyers. Ze rent een paar minuten huilend weg. Andrea Zuckerman is hier getuige van.

Thuis biecht ze aan haar strenge moeder Pam op aangerand te zijn door meneer Meyers. Omdat Pam hem aanklaagt, wordt het gerucht al snel door de school verspreid. Andrea probeert Sue te steunen. Ze geeft toe dat meneer Meyers onschuldig is en dat ze jarenlang misbruikt is door haar oom Henry.

Door alle tegenslagen die de familie Scanlon heeft ondervonden, besluiten ze te verhuizen. Er wordt in de serie niets meer van ze gehoord.

Afleveringen
Song of Myself (3.07)
Highwire (3.09)
Home and Away (3.10)
A Presumption of Innocence (3.11)

Scanlon, Sue